Ве́ресень (верасень) — одно из славянских названий сентября, первого месяца осени.

Возможные значения:
 Мыкола Вересень (псевдоним; настоящее имя Николай Константинович Сытник) — украинский журналист, общественный и политический деятель.
 Андрей Вересень (псевдоним; настоящее имя Игорь Васильевич Качуровский) — украинский поэт, переводчик, литературовед, радиожурналист.
 «Вересень» — эстрадная группа, возникшая на Украине в 1986 году (участники: Н. Мозговой, Н. Шестак и др.).

См. также 
 «Тревожный месяц вересень» (советский художественный фильм 1976 года).